César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.

César Morales puede hacer referencia a:

César Morales (1993-), músico chileno.
César Morales (1978-), bailarín chileno.
César Morales (1986-), futbolista mexicano.